Гомастапур — топоним.

 Гомастапур — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Гомастапур — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Навабгандж.